A 2002. évi téli olimpiai játékokon a szánkó női egyes versenyszámát február 12-én és 13-án rendezték Park Cityben. A versenyen hármas német siker született, az aranyérmet Sylke Otto nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

Szánkó a 2002. évi téli olimpiai játékokon